Ferté est un nom de famille. En ancien français, ferté désigne une place forte, un château fort ou une ferme fortifiée.

Patronyme 

 Jean-Pierre Ferté (1736-1807), député aux États généraux de 1789
 Jacques Ferté (1898-1967), un des fondateurs des mouvements chrétiens dans le milieu agricole français
 Alain Ferté (1955-), pilote automobile français et frère de Michel
 Michel Ferté (1958-2023), pilote automobile français et frère d'Alain

Voir aussi